Mais VMK peut signifier :
 Virtual Magic Kingdom, un jeu en ligne de Disney (arrêté en )
 Virtual Multifunctional Keyboard: un type de clavier maître MIDI